У́лица Отва́жных — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Отважных — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Отважных — улица в Донецке.
 Улица Отважных — улица в Одессе.
 Улица Отважных — улица в Симферополе.

См. также 
 Улица Героев